A Mózes kifejezés a következőket jelentheti:
 Mózes bibliai alak
 Mózes, férfinév
Művészet
 Mózes  (1818) Rossini operája
 Mózes (1860–1861) Madách Imre tragédiája
 Mózes (1995) Roger Young filmje
 Mózes (1977) Durkó Zsolt zenedrámája